El nombre Robert Shaw puede hacer referencia a:

 Robert Shaw (1927-1978), actor británico.
 Robert Shaw (1916-1999), director de coro y de orquesta estadounidense.